Adi Koll (ur. 1976) – izraelska polityk
 Claudia Koll (ur. 1965) – włoska aktorka
 Dominik Koll (ur. 1984) – austriacki pływak
 Reena Koll (ur. 1996) – estońska lekkoatletka
 Richard Koll (1897-1963) – generał porucznik Wehrmachtu